Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Monica Seles 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Monica Seles (finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Amanda Coetzer (semifinali)
 Dominique Van Roost (quarti di finale)
 Barbara Schett (primo turno)
 Julie Halard-Decugis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2000